

Geografia 
 Moiano – comune italiano della provincia di Benevento
 Poggio Moiano, comune italiano della provincia di Rieti
 Moiano – frazione di Città della Pieve in provincia di Perugia
 Moiano – frazione di Vico Equense nella città metropolitana di Napoli
 Moiano – località (non frazione) di Cipressa in provincia di Imperia.